Muziek
 Smile, eerst Hoedown en later Smyle (1971-1974), Nederlandse band uit Den Haag en Voorburg
 Smile (band), een Britse popgroep
 SMiLE, een nooit uitgebracht album van The Beach Boys
 Smile (album van Brian Wilson), van Brian Wilson
 Smile (album van The Jayhawks)
 Smile (Avril Lavigne), een single van Avril Lavigne
 Smile (Charlie Chaplin), een lied door Charlie Chaplin
 Smile (G-Unit), een single van de rapgroep G-Unit
 Smile (Lily Allen), een lied van Lily Allen
 Smile (Michael Jackson), een single van Michael Jackson
 Smile (Nat King Cole), een lied door Nat King Cole
 Smile (Pussycat), een lied van Pussycat
 Smile (single van Katy Perry)
 The Smile (Old Friends Have a Right to), een single van Brainbox

Films
 Smile (1975), een Amerikaanse film uit 1975
 Smile (2005), een Amerikaanse film uit 2005
 Smile (2022), een Amerikaanse horrorfilm uit 2022

Anders
Smile (televisieserie), een Britse kindertelevisieserie